Яков Александрович Дружинин:
 Дружинин, Яков Александрович (1771—1849) — директор Департамента мануфактур и внутренней торговли.
 Дружинин, Яков Александрович (1830—1902) — генерал от артиллерии, военный педагог.